Jorge Humberto Vasques (nasceu em 1958 e morreu em 2009) foi um ator e dobrador português.

Carreira
Em 1979, Vasques começou a sua carreira como ator profissional e em 1991, começou na locução e dobragens de desenhos animados. Trabalhou no teatro, nas séries e nos filmes.

Ele deu às várias personagens e ficou conhecido como as vozes da Disney, como o tigre Shere Kahn no filme: O Livro da Selva (The Jungle Book) (1967) e o vilão Jafar no filme: Aladdin (1992).

Morte
Vasques morreu no camarim, depois da representação da peça "O Feio" no teatro Helena Sá e Costa, no Porto e ele tinha 51 anos.

Nascidos em 1958
Mortos em 2009
Atores de Portugal
Dobradores de Portugal